

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Africată laterală alveolară sonoră, Consoană